Woerlein ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Woerlein (1848–1900), bayrischer, deutscher Botaniker
 Herbert Woerlein (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Wolfgang Woerlein

Siehe auch:
 Wöhrlin